Willink ist der Familienname folgender Personen:
 Carel Willink (1900–1983), niederländischer Kunstmaler
 Carl Heinrich Willink (1807–1875), deutscher Kaufmann, MdHB
 Charles William Willink (1929–2009), britischer Klassischer Philologe (Gräzist)
 Henry Willink (1894–1973), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter
 Herman Tjeenk Willink (* 1942), niederländischer Politiker
 Hermann Willink (1879–1965), deutscher Bankier
 Jocko Willink (* 1971), US-amerikanischer pensionierter United States Navy SEAL, Podcaster und Autor

Siehe auch:
 Willing